Název Collection nosí více hudebních alb:

 Collection (album, Mike Oldfield) – album Mika Oldfielda z roku 2002
 Collection (album, Jason Becker) – album Jasona Beckera z roku 2008
 Collection (album, Michael Jackson) – album Michaela Jacksona z roku 2009